Fructus (lateinisch „Frucht“) steht für:

 Frucht im botanischen Sinn
 Fructus (Verein), ein Schweizer Verein zur Förderung alter Obstsorten 
 ein steirischer Verein zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt, siehe Arche Noah (Verein)
 Renault Fructus, ein Traktoren-Modell von Renault

Fructus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Fructus, spanischer Heiliger (7./8. Jh.), siehe Frutos (Heiliger)
 Decimus Artorius Fructus, antiker römischer Goldschmied